Алекса́ндр Серге́евич Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Сергеевич (1909—1996) — советский и российский историк науки, главный редактор журнала «Наука и жизнь».
 Фёдоров, Александр Сергеевич (1945—2006) — советский самбист, тренер.
 Фёдоров, Александр Сергеевич (1970—2022) — российский футболист.
 Фёдоров, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский ватерполист.